Gengidae är en familj av insekter. Gengidae ingår i överfamiljen Fulgoroidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Gengidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Gengidae